Nositelky jména Markéta Burgundská:

 Markéta Burgundská (1250–1308) – provdaná sicilská královna
dcera burgundského vévody Oda a manželka neapolského krále Karla I.
 Markéta Burgundská (1292–1315) – provdaná francouzská královna
dcera burgundského vévody Roberta II. a manželka francouzského krále Ludvíka X.
 Markéta Burgundská (1310–1382) – burgundská hraběnka
dcera francouzského krále Filipa V. a manželka flanderského hraběte Ludvíka I.